

Miejscowości w Polsce 
 Kalniszki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap

Miejscowości na Białorusi 
 Kalniszki – dawny chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze

Miejscowości na Litwie 
 Kalniszki – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, gminie Rymszany
 Kalniszki – wieś w rejonie solecznickim
 Kalniszki – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.
 Kalniszki – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.